Nützel steht für:

 Nützel von Sündersbühl, Patrizierfamilie der Reichsstadt Nürnberg

Nützel ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Nützel (* 1964), deutscher Malakologe und Paläontologe
 Anna Maria Nützel, deutsche Patrizierin und Dichterin des Barock
 Christian Nützel (1881–1942), deutscher Lehrer und Volksliedsammler
 Heinrich Nützel (1863–1934), deutscher Orientalist und Numismatiker. 
 Kaspar Nützel (1471–1529), Nürnberger Patrizier und Ratsmitglied der Stadt
 Nikolaus Nützel (* 1967), deutscher Journalist und Autor

Siehe auch:
 Nuetzel